Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 2004 spelades mellan den 6 september 2002 och 6 juli 2003.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Grupp 13

Ranking av grupptvåor

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
2002 i Afrika
2003 i Afrika
Fotbollsåret 2002
Fotbollsåret 2003